Эдина́лдо Бати́ста Либа́но (; родился 2 апреля 1979, Кампу-Лимпу-Паулиста, Сан-Паулу, Бразилия), более известный как Графи́те (; произношение: ) — бразильский футболист, нападающий. Провёл два матча за сборную Бразилии. Был вызван во второй раз в 2010 году на матч с Ирландией главным тренером Дунгой вместо травмированного Луиса Фабиано. Отдал голевой пас на Робиньо, который отправил мяч в левый угол ворот Шея Гивена. Неожиданно для себя попал в заявку сборной Бразилии на финальную часть ЧМ-2010 в ЮАР.

Карьера 
В июле 2010 года в услугах футболиста был заинтересован казанский «Рубин», но по трансферу договориться так и не удалось.

В июне 2011 года Графите перебрался в клуб «Аль-Ахли».

«Я хочу поблагодарить клуб за те годы, которые в нём провёл. В Германии я нашел много друзей», — сказал Графите в интервью официальному сайту немецкого клуба.

«С „Вольфсбургом“ я добился успеха: стал игроком года в Германии, выиграл звание лучшего бомбардира Бундеслиги и стал чемпионом. Мне сейчас 32, и настало время перемен», — комментирует свой переход футболист.

19 декабря 2016 года подписал контракт с «Атлетико Паранаэнсе» сроком до конца сезона 2017. 7 июля 2017 года расторг контракт с «Атлетико Паранаэнсе» по обоюдному согласию.

Клубная статистика 

по состоянию на 28 мая 2015

Голы за сборную

Достижения 
 Командные

  Гояс
 Победитель Лиги Гояно: 2003

  Сан-Паулу
 Победитель Лиги Паулиста: 2005
 Обладатель Кубка Либертадорес: 2005
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2005

 Вольфсбург
 Победитель Бундеслиги: 2009

 Личные
 Обладатель «Серебряного мяча» (вошёл в символическую сборную сезона в Бразилии) (по версии журнала «Плакар»): 2003
 Лучший бомбардир Чемпионата Германии: 2009; 28 голов (8 с пен.) в 25 играх.
 Лучший игрок сезона в Бундеслиге: 2008/09

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Вольфсбург»
 Профиль на footballdatabase.com 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Матоненсе»
Игроки ФК «Ферровиария» Араракуара
Игроки ФК «Санта-Круз» Ресифи
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Сеул»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Ле-Ман»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Шабаб Аль-Ахли»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»